Мартин де Аспилькуэта (; 13 декабря 1491 год, Барасоайн, Королевство Наварра — 1 июня 1586 год, Рим) или Доктор Наварра () — испанский богослов, канонист и экономист, представитель Саламанкской школы. Один из первых экономистов, сформулировавший .

Биография 
Он родился в городе Барасоайн королевства Наварра и был родственником Франциск Ксаверий. Он получил степень богословия в университете Алькале, затем в 1518 году он получил степень доктора канонического права в Тулузе во Франции. Начиная с 1524 года, Аспилкуэта работал на нескольких кафедрах канонического права в Саламанкском университете. С 1538 по 1556 года, он преподавал в Коимбрском университете в Португалии по приглашению королей Португалии и Испании.

В возрасте восьмидесяти лет он отправился в Рим, чтобы защитить своего друга , архиепископа Толедо, обвиняемого в трибунале инквизиции. Хотя ему не удалось оправдать архиепископа, Аспилкуэта был высоко оценен в Риме несколькими папами и считался оракулом учености и благоразумия.

Умер в Риме в возрасте 94 лет. Среди биографий Аспилкуэты есть одна, написанная его племянником.

Примечания

Литература 
 Giraud, Bibli. Sacr., II 334—336 (gives list of his writings)
 Hugo von Hurter, Nomenclator, (1892), I, 124—127
 Joxe Azurmendi (2015): «Nafarroatik Nafarroara» in Pruden Gartzia: Nafarroako auziaz, Donostia: Elkar. 
Attribution
 

Богословы Испании